Frank Lloyd (1886-1960), a fost un regizor de film, scenarist, actor și producător de film britanic-american, mai exact scoțian-american, care a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde a realizat cariera întreaga sa carieră filmică.

Alte persoane 
Frank Lloyd se mai poate referi și la:
 Frank Lloyd (fotbalist, născut în 1876) (1876–1945), fotbalist englez care a jucat la echipele Arsenal și Aston Villa
 Frank Lloyd (fotbalist, născut în 1928) (1928–2009), fotbalist englez care a jucat la Bradford City
 Frank Lloyd (actor) (decedat în 1995), actor de origine australiană
 Frank Eric Lloyd (1909–1992), autor din fosta Rhodezie, actualmente Zimbabwe
 Frank Lloyd (instrumentist) (născut în 1952), instrumentist (corn) englez și profesor
 Frank Lloyd, magnat englez, publicist de ziare englez, fiu al lui Edward Lloyd

Alte articole 
 Francis Lloyd (dezambiguizare)
 Frank Lloyd Wright (1867–1959), arhitect american

Lloyd, Frank